Oskar Wehr ist der Name folgender Personen:

* Oskar Wehr (Politiker) (1837–1901), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (NLP), MdR
 Oskar Wehr (Admiral) (1886–1968), deutscher Konteradmiral

Siehe auch:
 Reederei Oskar Wehr